Hoy steht für:
 Hoy (Bodensee), Insel im Bodensee
 Hoy (Orkney), Orkney-Insel, Schottland
 Hoy (Shetland), Shetland-Insel, Schottland

Hoy ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Hoy (* 1959), australischer Vielseitigkeitsreiter
 Bettina Hoy (* 1962), deutsche Vielseitigkeitsreiterin
 Chris Hoy (* 1976), schottischer Radrennfahrer
 Dummy Hoy (1862–1961), US-amerikanischer Baseballspieler und -reformer
 James Hoy, Baron Hoy (1909–1976), britischer Politiker
 Jen Hoy (* 1991), US-amerikanische Fußballspielerin
 Maysie Hoy (* 1949), kanadische Filmeditorin
 Renate Hoy (* 1930), deutsche Schauspielerin
 Robert Hoy (1927–2010), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Senna Hoy (1882–1914), deutscher Anarchist und Schriftsteller

 Will Hoy (1953–2002), britischer Automobilrennfahrer
 William Hoy (* 1955), Filmeditor

Hoy (spanisch „heute“) steht für:
 Hoy (Fernsehsendung), Nachrichtensendung des Fernsehsenders Las Estrellas, Mexiko

Zeitungen:
 Hoy (Argentinien), Tageszeitung in Argentinien (erschien 1993–2018)
 Hoy (Badajoz), Tageszeitung für die Region Extremadura, Spanien (gegründet 1933)
 Hoy (Chile), Wochenzeitschrift in Chile (erschien 1977–1998)
 Hoy (Dominikanische Republik), Tageszeitung in der Dominikanischen Republik (gegründet 1981)
 Hoy (Ecuador), Tageszeitung in Ecuador (erschien 1982–2014)
 Hoy (Mexiko, Illustrierte), Illustrierte in Mexiko (gegründet 1937) 
 Hoy en la Javeriana, Zeitschrift in Kolumbien (gegründet 1962) 

hoy steht für:
 Holiya (ISO-639-3-Code), dravidische Sprache in Madhya Pradesh, Maharashtra und Gujarat, Indien

HOY steht für:
 High Oriented Yarn, siehe Schmelzspinnen
 Bahnhof Bad Oeynhausen (DS100-Code)

Siehe auch:
 Høy (Begriffsklärung)

Abkürzung